Odostomia cincta är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Odostomia cincta ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cincta